Le xian de Jingyuan est une subdivision administrative de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Jingyuan est une subdivision administrative de la province du Ningxia en Chine.

Homonymie de toponyme